Фёдор Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Фёдор Александрович (1899—1976) — советский историк-архивист.
 Кудрявцев, Фёдор Петрович (1917—1986) — Герой Социалистического Труда.